Ха́рьков:
 Харьков — город на Украине, столица Советской Украины с 1917 по 1934 год, столица Донецко-Криворожской Советской Республики в 1918—1919 годах.
 Харьков — гостиница в Харькове на пл. Свободы, бывшая «Интернационал».
 Харьков — международный аэропорт, расположен в городской черте Харькова.
 Харьков — моторвагонное депо
 Харьков — футбольный клуб в Харькове.
 Харьков — река в Белгородской и Харьковской областях.
 (9167) Харьков — астероид, названный в честь города Харькова.
 Харьков — гора в Лазаревском районе города Сочи.
 Харьков — село в Ширакской области Армении.

 Харьков — политико-литературная газета, издававшаяся в Харькове в 1877—1880 гг.
 Харьков — советский сухогрузный пароход, погибший в 1941 году в Николаеве.
 Харьков — советский лидер эскадренных миноносцев, погиб в Чёрном море 6 октября 1943 года.
 Харьков — серия скоростных автомобилей 1950-х годов конструкции Никитина с номерами от Харьков-1 до Харьков-7; предшественники гоночных автомобилей ХАДИ.
 Харьков — широко распространённый в СССР автомат по продаже газированной воды. Из такого (Харьков-1) пьёт воду Шурик в комедии Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
 «Харьков» — советская и украинская электробритва.
 «Харьков (кинотеатр)» — кинотеатры в различных городах бывшего СССР.
 Харьков — кинотеатр в Харькове.

Харько́в, Ха́рьков (фамилия):
 Харьков, Алексей Анатольевич (род. 1977) — рок-музыкант, басист групп «Кипелов» и «Маврин».
 
 Харьков, Вячеслав Анатольевич (род. 1965) — советский и российский футболист и тренер.
 Харьков, Евгений Яковлевич (1891—1937) — протоиерей Русской православной церкви, священномученик; память 26 января (8 февраля), 10 (23) декабря.
 Харьков, Иван — болгарский самбист и дзюдоист.
 Харьков, Николай (1890—?) — российский легкоатлет.
 Харьков, Сергей Владимирович (род. 1970) — советский и российский гимнаст, трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира.
 Харько́в, Харько — мифический казак XVII либо XVIII века, по преданию основавший город Харьков.
 Генерал Харьков — несуществующий белый генерал, упомянутый несколько раз премьером Великобритании Ллойд Джорджем в своих выступлениях в поддержку белого движения.

Разное 
 Харьков-Пассажирский — главная пассажирская железнодорожная станция Южной железной дороги в Харькове.
 Харьков-Левада — пассажирский железнодорожный вокзал в Харькове.
 Харьков-Балашовский — пассажирский железнодорожный вокзал и узловая станция в Харькове.
 Харьков-Сортировочный — грузовая сортировочная станция в Харькове.
 Харьков-Товарный — грузовая станция в Харькове.
 Харьков-Основа — пассажирский железнодорожный вокзал и узловая станция в Харькове.
 Харьков-Северный — аэропорт на территории Харьковского авиационного завода.
 Харьков-Полевой (аэропорт)
 Харьков-Рогань — аэропорт авиационного училища имени С. Грицевца.

См. также 
 Харьково — населённые пункты России и Украины.
 Харьковка
 Харьковчанка
 Харьковская
 Харьковский
 Харьковское
 Буги-Харьков

Примечания